Ю́лен Луи́с Арисме́нди Марти́нес (; ) — испанский шахматист, гроссмейстер (2004).

В составе сборной Испании участник трёх Олимпиад (2002—2006) и двух командных чемпионатов Европы (2001, 2011). 

Чемпион Испании (2012).

Наивысшего рейтинга достиг 1 июня 2013 года, с отметкой 2580 пунктов занимал 6 позицию в рейтинг-листе испанских шахматистов.

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Испании